Си́гма Стрельца́ (σ Стрельца, , сокр. σ Sgr; также имеет название Нунки) — вторая по яркости звезда в созвездии Стрельца. Бело-голубая звезда главной последовательности, видимая звёздная величина +2,05m. Находится на расстоянии  от Солнца.

Характеристики 
Звезда принадлежит к главной последовательности, её спектральный класс B2.5 V, масса , радиус 4,5 , светимость превосходит солнечную в 3300 раз; температура поверхности . Возраст звезды оценивается в .

Звезда является рентгеновским источником. Рентгеновская светимость .

На угловом расстоянии 5,2′ от Сигмы Стрельца наблюдается оптический компаньон 10-й звёздной величины.

Звезда находится близко к эклиптике, поэтому может иногда затмеваться Луной и планетами.

Примечания

Ссылки 

Двойные звёзды
Объекты Байера
Объекты Флемстида